Se llama alabastrita a una especie de alabastro o concreción de naturaleza yesosa que se usaba antiguamente para adorno de las ventanas e incluso, como vidrieras, dada su transparencia. 

Aún se puede ver en el coro de la Basílica de San Miniato al Monte en Florencia algunos tragaluces con alabastritas que recuerdan el uso que de ellas hacían los antiguos. También hay una en el claustro bajo de la catedral de Toledo.

Referencias
Diccionario general de arquitectura é iǹgeniería...: v. 1-5 (A-P), Pelayo Clairac y Saenz, 1877

Materiales de construcción